Рамешкóвский райо́н — упразднённые административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на востоке Тверской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Рамешки.

Законом Тверской области от 5 апреля 2021 года № 18-ЗО Рамешковский район и входящие в его состав городское и сельские поселения были преобразованы в Рамешковский муниципальный округ, как административно-территориальная единица район был преобразован в округ.

География 

Округ расположен в юго-восточной части Тверской области. Площадь — 2511,5 км², что составляет около 3 % от всей площади области. Общая длина административной границы около 270 км. По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км.

Район граничит:
 на севере — с Максатихинским и Бежецким районами,
 на востоке — с Кашинским городским округом и Кимрским районом,
 на юге — с Калининским районом,
 на западе — с Лихославльским муниципальным округом.

 Природа
Рамешковский муниципальный округ богат внутренними водами. Главная река округа — Медведица. Примечательной особенностью Рамешковского района является обилие озёр, в том числе достаточно крупных. Рамешковский район — один из самых заболоченных районов Тверской области. Мощность торфа достигает 3-4 метров, а на Оршинском Мхе даже 7-8 м. Самое ценное растение верховых болот — клюква, за которой каждую осень на болота устремляются сотни людей.

Территория округа расположена в лесной зоне смешанных широколиственно-хвойных лесов. Из хвойных лесов преобладают различные сосняки. Основные массивы сосновых лесов сосредоточены южнее реки Медведицы вдоль автотрассы Кушалино — Горицы.

Около 40 % Рамешковского муниципального округа занимают сельскохозяйственные угодья. Из них более половины — это пашня, на которой выращивают картофель, лён, овощи и некоторые зерновые культуры. Другая часть сельскохозяйственных угодий используется для выращивания кормовых трав либо для выпаса скота.

Современная фауна представляет собой уникальный конгломерат из представителей таёжных видов, жителей тундры, выходцев из широколиственных лесов и степной зоны, а также животных интродуцированных с помощью человека. Наиболее распространены лось, заяц-беляк, белка, бурый медведь, волк, лисица, барсук, выдра, рысь, глухарь, тетерев, рябчик, клест, свиристель.

История 
В XII—XIV вв. основная территория входила в состав Каменского стана Бежецкого Верха, западной частью — в состав Бежецкой Пятины и принадлежала Великому Новгороду, а южной частью, от теперешних границ района до реки Кушалинки, — в Шезский стан Тверского княжества. В 1766 г. Бежецкий Верх был переименован в Бежецкий уезд, в составе которого остался и Каменский Стан. Населённые пункты размещались в большинстве своем по берегам рек, речушек, озёр и водоёмов. В 1891 г. на реке Медведице, в пределах нынешнего района, размещались 60 сел и деревень с населением около 123 тыс. чел., на реке Каменке — 11, на реке Ивице — 22 селения.

Рамешковский район образован 12 июля 1929 года в составе Тверского округа Московской области. В его состав вошли следующие сельсоветы бывших Тверского и Бежецкого уездов: Алёшинский, Алхимковский, Бакшинский, Баскаковский, Безбожницкий, Береговский, Бобровский, Большевистский, Вилковский, Ворохобинский, Высоковский, Головковский, Далековский, Заклинский, Залесьевский, Замытский, Застолбский, Иваньковский, Карельский, Козикинский, Комсомольский, Курьяновский, Лавровский, Лахинский, Липновский, Медведихинский, Моляковский, Мохнецкий, Некрасовский, Новиковский, Новокаменский, Октябрьский, Первомайский, Передовой, Погорельский, Прудковский, Пусто-Раменский, Пятилетковский, Рамешковский, Ровновский, Селищенский, Семунинский, Сорокинский, Тарлаковский, Тучевский, Устюговский, Хвалинский, Хорошовский, Черногрязевский, Щукинский и Январский.

3 марта 1932 года из Толмачевского района в Рамешковский был передан Воротиловский с/с.

29 января 1935 года Рамешковский район вошёл в состав Калининской области. В 1940 году в состав района входили следующие сельсоветы: Алёшинский, Бакшинский, Безбожницкий, Бобровский, Большевистский, Воротиловский, Высоковский, Далековский, Заклинский, Замытский, Комсомольский, Лавровский, Липновский, Медведихинский, Октябрьский, Передовой, Пустораменский, Пятилетковский, Рамешковский, Ровновский, Тучевский, Устюговский, Щукинский, Январский.

В 1935—1956 годах сёла Кушалино и Киверичи были центрами отдельных районов — Кушалинского и Теблешского. В 1956—1963 годах восточная часть района входила в Горицкий район.

В 1937—1939 гг. Рамешковский район входил в Карельский национальный округ (центр г. Лихославль).

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Рамешки) проживают  % населения.

 Гендерный состав
По данным переписи 2002 года население составило 15 600 жителей (7 003 мужчины и 8 597 женщин).

Административно-муниципальное устройство 
В Рамешковский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входили 11 поселений.

В Рамешковский муниципальный район, с точки зрения муниципального устройства, входили 11 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 10 сельских поселений:

Населённые пункты 

 Упразднённые населённые пункты

Экономика 
За 2017 год на капитальный ремонт улично-дорожной сети израсходовано из бюджета 20,9 млн рублей. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составила 23,3 %.

На территории округа осуществляют свою деятельность 457 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Распространенными видами деятельности предпринимателей являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское и лесное хозяйство.

187 предприятий розничной торговли, из них по торговле продовольственными товарами — 45, непродовольственными товарами — 33, смешанной группой товаров — 38, нестационарных торговых объектов — 71.

Промышленное производство в Рамешковском районе складывалось под влиянием нескольких факторов: местоположение и наличие сырья. Прохождение по территории района одной из важнейших региональных автодорог Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна обусловили создание предприятия лёгкой промышленности, а наличие ресурсов, таких как лес — развитие предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Из промышленных предприятий, 4 представляют деревообрабатывающее производство, 2 представляют сферу ЖКХ, 2 — легкую промышленность.

Промышленным центром остаётся пгт Рамешки, как узловой центр инженерно-транспортных коммуникаций и главный компоновочный центр районной системы расселения. Помимо пгт Рамешки, на территории Рамешковского муниципального округа можно выделить несколько перспективных для строительства новых производств территорий. Это территории, расположенные в непосредственной близости от крупных населенных пунктов района, таких как с. Киверичи и с. Кушалино. Обосновано это тем, что указанные населенные пункты обладают большим потенциалом с позиции обеспеченности инженерно-транспортной инфраструктурой и трудовыми резервами. Они газифицированы, в одном из них расположены действующие промышленные предприятия.

Транспорт 

Округ имеет развитую транспортную сеть, которая связывает его с областным центром и городами восточной части области. Автобусное сообщение на территории Рамешковского района обеспечивают 13 автобусных маршрутов, которые расходятся от пгт. Рамешки в трёх основных направлениях. Общая маршрутная сеть насчитывает 8 пригородных и 5 междугородних маршрутов общей протяженностью более 638,0 километров. Железных дорог на территории района нет.

Сельское хозяйство 

Отрасль сельского хозяйства представлена 16 средними и мелкими сельскохозяйственными организациями, 26 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 52 личными подсобными хозяйствами.

Более развито животноводство, которое в годовом объёме производства продукции сельского хозяйства района составляет 67,0 %, и 33,0 % — растениеводство.

Общая площадь посевных земель на 01.01.2018 года составляет — 15724,7 га. Введено в сельскохозяйственный оборот в 2017 году 860 га.

Социальная сфера

Образование 
17 образовательных учреждений: 9 общеобразовательных школ, 7 дошкольных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования.

В трёх базовых школах обучается 790 школьников:
 МОУ «Рамешковская средняя общеобразовательная школа»;
 МОУ «Кушалинская средняя общеобразовательная школа»;
 МОУ «Киверичская средняя общеобразовательная школа».

Для организации подвоза учащихся открыто 12 школьных маршрутов. Есть восемь школьных автобусов. Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС. Подвоз осуществляет предприятие «Школьный автобус».

В образовательных учреждениях района работает 147 педагогов.

 Дошкольное образование

7 дошкольных образовательных учреждений и 3 группы дошкольного возраста (МОУ «Высоковская начальная общеобразовательная школа», МОУ «Никольская основная общеобразовательная школа», МОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа»). В этих учреждениях занимаются 477 детей, работают 58 педагогов (47 воспитателей, 4 старших воспитателя, 5 музыкальных руководителей и 2 инструктора по физической культуре).

Педагоги детских садов получают заочное образование в Бежецком педагогическом колледже и в Тверском государственном университете.

 Дополнительное образование

Кружки для детей ведут 64 педагога в «Доме детского творчества». Обучается там 748 человек.

Здравоохранение 
ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ», включающая стационар, поликлинику. Есть пять врачебных амбулаторий: Алешинская, Замытская, Киверичская, Кушилинская, Ильгощинская.

Есть 13 фельдшерско-акушерских пунктов: Алексеевский, Ведновский, Высоковский, Городненский, Городковский, Заклинский, Застолбский, Косковско-Горский, Лядинский, Медведихинский, Некрасовский, Никольский, Сутокский.

Есть здравпукт в Рамешковской средней общеобразовательной школе.

Русская православная церковь 
В 1910 годах в населённых пунктах нынешнего района находилось 32 церкви, 47 часовен, 2 монастыря, 1 молельный дом. На 1 января 2001 г. сохранились в разной степени разрушения 25 церквей, 3 часовни, 1 монастырский комплекс, 1 молельный дом. Действующие церкви: в селе Буйлово — Богоявление Господне, открыта в 1991 г., в селе Застолбье — Вознесение Господне, открыта в 1991 г., в селе Кушалино — Божией Матери Смоленской (Одигитрии), открыта в 1991 г., в селе Никольское — Богоявление Господне, открыта в 1992 г., в Рамешках — Александра Невского, открыта в 1990 г., в селе Сутоки — Спаса Всемилостивого, открыта в 1945 г. Все храмы, действующие и недействующие — памятники истории и культуры, нуждаются в срочном ремонте.

Место, где расположена церковь в селе Застолбье, а раньше рядом была часовня, — родина исконных святых Иоанна и Нектария Застолбских (отец и сын, XVI в.). Рака с их мощами установлена в Благовещенском православном соборе г. Казани.

Достопримечательности 
В районе имеются водные источники, которые в народе называют «святыми». 
Это родники:
 Ильинский — на 62 км по новому шоссе «Тверь—Бежецк», раньше недалеко была часовня Пророка Илии, не сохранилась;
 Летневский — на 49 км шоссе «Тверь—Бежецк», раньше рядом была часовня Божией Матери Казанской, не сохранилась;
 Прощенский — у д. Каменное Заклинского сельского округа;
 Тихвинский — недалеко от села Замытье;
Арт объект "Уголок Раздумий" д. Гордеиха Арт-объект выполнен из дерева и металла по концептуальному назначению "Уголок Раздумий" схож с триумфальными арками, которые стоят на центральных проспектах и улицах различных городов, формирующими транспортный каркас города, как, например, арка на Площади Звезды в Париже. 
 «Святой колодчик» — у д. Матвейково Ивановского сельского округа.

В праздники Пророка Илии 2 августа у Ильинского родника и Явления Пресвятой Богородицы в г. Казани 21 июля у источников регулярно проводится, при стечении множества народа, богослужение с освящением воды.

Люди, связанные с районом 
 В Рамешках родились:
 в 1897 году — Герой Социалистического Труда, советский государственный деятель Горкин, Александр Фёдорович.
 в 1910 году — советский государственный деятель, председатель Совета Министров РСФСР Воронов, Геннадий Иванович.
 В Рамешковском районе родились:
 в деревне Пальцево:  в 1917 году — летчик Смирнов, Алексей Семенович, дважды Герой Советского Союза. в 1945 году — профессор кафедры оперативного искусства Военной академии генерального штаба ВС РФ, генерал-майор Царьков, Геннадий Николаевич, кандидат военных наук, доцент.
 в ныне не существующей деревне Бардиха (в 1925 году) — Рубцов, Николай Фёдорович, командир взвода, Герой Советского Союза.
 в деревне Иевлево (в 1906 году) — Бочкин, Андрей Ефимович, инженер-гидротехник, руководитель строительства Иркутской и Красноярской ГЭС, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда.
 в селе Замытье:  в 1899 году — Гроздов, Борис Владимирович, ботаник-дендролог, доктор биологических наук, профессор  в 1915 году — Крюков, Николай Николаевич, киноактёр, народный артист РСФСР.
 в селе Диево (в 1855 году) — Латышев, Василий Васильевич, филолог, историк, академик Петербургской АН.
 в деревне  Зубцово (в 1896 году) — Шапкин, Иван Сергеевич,  советский военачальник, генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации городского поселения поселок Рамешки
 Официальный сайт Администрации Рамешковского района
 Сведения на сайте областной администрации
 Историческая справка
 Экономическая справка
 Экскурсия в нетуристический район
 Район на архивных и современных картах

Рамешковский район
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году
Округа Тверской области 
Муниципальные округа Тверской области